Кубок независимости Армении по футболу 2001 года — 10-й розыгрыш национального Кубка среди 16 команд Премьер-лиги и Первой лиги.

Турнир начался с 1/8 финала 7 апреля и завершился 27 мая 2001 года. Обладатель Кубка Армении прошлого сезона «Мика» (Аштарак) стартовала в розыгрыше вместе со всеми командами.

Результаты

1/8 финала 
По положению о Кубке Армении на этой стадии розыгрыша и далее победители определялись по сумме двух матчей. Первые матчи прошли 7 и 8 апреля 2001 года.

Ответные матчи прошли 12 и 13 апреля 2001 года.

1/4 финала 
Первые матчи прошли 22 и 23 апреля 2001 года.

Ответные матчи прошли 27 и 28 апреля 2001 года.

1/2 финала 
Первые матчи прошли 3 и 4 мая 2001 года.

Ответные матчи прошли 12 и 13 мая 2001 года.

Финал

См. также 
 Чемпионат Армении по футболу 2001
 Первая лига Армении по футболу 2001

Ссылки 
 Статистика на klisf.info
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на foot.dk 

Кубок Армении по футболу
Футбол в Европе в 2001 году
Спорт в Армении в 2001 году